Die Texas Open 2005 fanden vom 4. bis 9. April 2005 in Dallas, Texas, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2004/05 und gehörte zur Kategorie WSA Gold 35. Das Preisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Vorjahressiegerin war Rachael Grinham, die erneut das Finale erreichte. In diesem unterlag die topgesetzte Grinham der an Position zwei gesetzten Vanessa Atkinson trotz 2:0-Satzführung. Atkinson gewann die Partie mit 9:10, 0:9, 9:4, 9:3 und 9:2, womit sie ihren 15. Titel auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die besten 16 Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2005
WSA World Tour 2004/05
Squashturnier in Dallas